Pick-Up Artist oder Pickup Artist steht für:

Ein Mitglied der sogenannten Pick-Up Artists
 The Pick-up Artist, Originaltitel von Jack, der Aufreißer, US-amerikanischer Film von James Toback (1987)